Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Hobart International 2017 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 6. bis 8. Januar stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Hobart
Hobart City